Dennis Waterman (acteur), Brits acteur (1948–2022)
 Dennis Waterman (pokerspeler), Amerikaans professioneel pokerspeler en auteur (1948)